Porta San Francesco ist der Name folgender Tore:

 Porta San Francesco (Assisi)
 Porta San Francesco (Nocera Umbra)
 Porta San Francesco (Paola)
 Porta San Francesco (San Marino)
 Porta San Francesco (Volterra)